Мидделбург () — община в провинции Зеландия (Нидерланды). Административный центр — город Мидделбург. По данным на 1 апреля 2011 года население общины составляло 48.076 человек.

История 
Община Мидделбург была образована 1 января 1997 года путём слияния бывших общин Арнемёйден и Мидделбург.

Состав 
В состав общины Мидделбург входят следующие районы (в скобках — численность населения на 1 января 2008 года):
 Мидделбюрг-Сентрум (6.710)
 Мидделбюрг-Норд (11.640)
 Мидделбюрг-Зёйдвест (7.150)
 Мидделбюрг-Зёйдост (15.100)
 Ньив-эн-Синт Йосланд (1.310)
 Арнемёйден (5.400)

Места в муниципальном совете 
Муниципальный совет Мидделбурга состоит из 29 мест. Ниже представлен состав совета с 1998 года:

 * В 2010 году два действующих депутата покинули фракцию Социалистической партии и продолжили работу в качестве фракции Устойчивые Красные.

Примечания 

Мидделбург